Kasidoli (Pale), een plaats in de gemeente Pale in Bosnië-Herzegovina
 Kasidoli (Priboj), een plaats in de Servische gemeente Priboj